Aminta Migliari – partigiano italiano
 Armando Migliari – attore italiano
 Giuseppe Migliari – pugile italiano
 Giuseppe Migliari – scenografo e pittore italiano

 Castelvecchio a Migliari – località del comune italiano di Pergine Valdarno